Peter Keller est le nom porté par :

 Peter Keller (1906–1985), homme politique membre de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne ;
 Peter Keller (1937-), homme politique membre de l'Union chrétienne-sociale en Bavière ;
 Peter Keller (1961-), footballeur ;
 Peter Keller (1971-), homme politique membre de l'Union démocratique du centre.